Альтернатива — некоммерческая волонтерская организация, занимающаяся борьбой с торговлей людьми и освобождением людей из неволи: современных форм трудового, нищенского и сексуального рабства. По состоянию на 2019 год это единственная организация в России, которая борется с рабством.

По словам основателя организации Олега Мельникова, по состоянию на 2021 год «Альтернатива» освободила более 1800 человек. Мероприятия по вызволению пострадавших проходят в разных регионах России, а иногда и за её пределами. Движение существует на пожертвования своих членов и неравнодушных граждан.

Деятельность 
Организация занимается поиском и освобождением людей, пострадавших от современного рабства, поиском временно жилья для освобождённых, отправкой освобождённых в места назначения (обычно в родной город), а также информированием населения о проблемах торговли людьми и рабства.

Деятельность «Альтернативы» направлена главным образом на освобождение рабов в российских регионах, но в отдельных случаях движению удается освобождать людей, попавших в рабство за пределами РФ, в том числе на Ближнем Востоке и в Африке.

В 2018 году радио «Свобода» сообщило о том, что администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу движения «Альтернативы» за выявление фактов «подозрительных финансовых операций и расхождения, которые могут быть фактом мошенничества и сокрытия части средств», администрация соцсети заявила об отсутствии информации о расходовании собранных на благотворительность 1,6 млн руб. В ответ на претензии «ВКонтакте» Олег Мельников рассказал, что деньги были отправлены на карту человеку, который отвечал за покупку билетов домой людям, вызволенным из рабства, и предоставил копии переводов.

Руководство 
Мельников Олег Викторович — основатель движения. В 2017 году был арестован по подозрению в организации незаконной миграции.

Грачёва Вера Георгиевна — руководитель, консультант ОБСЕ, советник Бюро Спецпредставителя и координатора по борьбе с торговлей людьми.

Источники финансирования 
Со слов основателя движения О. В. Мельникова деятельность организации ведётся на его личные средства, никакой финансовой поддержки от местных властей или государства движение не получало. Мельников неоднократно заявлял о том, что ежемесячные расходы организации составляют около 1-1,2 млн рублей. По словам Мельникова пожертвования составляют около 300 тыс. руб., остальные средства — это якобы доходы от его личного бизнеса. При этом в июле 2021 года Мельников рассказывал изданию знак.ком, что он самостоятельно финансирует организацию, а уже в сентябре 2021 года, когда Мельников участвовал в выборах, в официальных данных избирательной комиссии о нём указано, что Мельников «доходов и имущества не имеет».

Ввиду острого недостатка средств движение «Альтернатива» не имеет ресурсов для оказания помощи по большинству поступающих запросов об освобождении из рабства, реагируя в среднем только на 1 из 30 из них, при том, что поиск одного пропавшего человека обходится около 50 тысяч рублей. В отдельных случаях нехватка средств и связанная с этим задержка операции освобождения рабов приводила к их смерти.

Социальный эксперимент 
В 2013 году руководитель движения Олег Мельников провел эксперимент: он лично несколько суток ночевал на Казанском вокзале, притворяясь приезжим, потерявшим документы. В надежде выйти на след вербовщиков, Олег беседовал с местными бездомными, расспрашивая их, где можно хоть что-то подзаработать. В итоге разыгрался классический сценарий: Олег познакомился с «нужными» людьми, после короткого разговора они предложили выпить. Олег знал, чем это чревато и отпил лишь немного, вылив большую часть, однако даже малой доли предложенной отравы (состав которой так и не удалось с точностью определить) хватило, чтобы потерять сознание и впоследствии пролежать неделю в больнице. Через некоторое время Олег оказался в автобусе, направлявшемся в Дагестан. Автобус был остановлен сотрудниками ДПС и волонтёрами «Альтернативы».

Резонансные события 
 Гольяновские рабы — на протяжении многих лет в Московском районе Гольяново хозяева круглосуточного магазина «Продукты» использовали рабский труд. При содействии движения «Альтернатива» в 2012 году из магазина было освобождено 12 человек. В 2016 году движение оказало юридическую помощь и содействовало возвращению на родину гражданки Казахстана Несибели Ибрагимовой, бежавшей от рабства из того же магазина «Продукты».
 Содействие возвращению Валерия Галактионова в Россию — более двадцати лет Валерий Петрович Галактионов не мог вернуться домой из-за ошибки в документах. Валерий служил по контракту в Армении. В 1995 году военное начальство выдало ему документы, подтверждающие окончание службы, где вместо отчества «Петрович» было оставлено отчество «Павлович». Из-за этой ошибки ему так и не позволили пересечь границу Армении, а многократные обращения в консульство тоже не давали никаких результатов.
 Освобождение семерых человек из трудового рабства в Дагестане.
 Освобождение нескольких гражданок Нигерии из подпольного борделя в Москве.
 «Следствие ведут экстрасенсы» — в 2017 году движение обратило внимание на ещё один тип мошенников. Достаточно часто родственники пропавших обращаются за помощью не в специальные организации или полицию, а именно к экстрасенсам, гадалкам, медиумам. Последние зарабатывают на чужих несчастьях немалые деньги, однако привлечь их к уголовной ответственности достаточно сложно. Активист «Альтернативы», используя скрытую видеосъёмку, обратился «за помощью» в центр Виноградова. В роли «пропавшего» выступал ещё один активист, а экстрасенсу было предложено выяснить, где он находится.

«Нищенская мафия» 

Одно из направлений «Альтернатива» — борьба с так называемой «нищенской мафией». Это не только освобождение тех, кого те или иные преступные группы принуждают попрошайничать на улице. Важной задачей остается информирование неравнодушных граждан о видах и способах попрошайничества, его масштабах. Для привлечения общественного внимания к этой проблеме и чтобы лучше понять как устроена нищенская мафия, «Альтернатива» вновь внедрила в ряды преступников своего человека.

Попрошайки делятся на две категории: мошенники и рабы. Мошенник — это тот человек, который сам находит хозяина и просто платит ему таксу. Рабов вербуют преимущественно на Украине, в Одесской области: там и в соседней Молдавии живет много цыган, это вербовщики. Людям обычно говорят, что будет хорошая и непыльная работа в Москве: с ребенком сидеть, или по дому помогать, или уборщицей в магазин. Ищут, как правило, одиноких. Когда привозят сюда, отбирают документы.

«Альтернатива» и кирпичные заводы Дагестана 
Дагестан стал одним из самых проблемных регионов, где широко распространено трудовое рабство и применение принудительного труда на частных предприятиях. Как правило, люди, завербованные посредниками, удерживаются на местных кирпичных заводах. У жертв отнимают документы, деньги, заставляют трудиться без выходных по двенадцать и более часов в сутки, не выплачивают зарплаты, применяют физическое насилие к тем, кто отказывается работать или хочет сбежать (примеры). Угрозам подвергаются и сами активисты движения.
Как правило, сами рабовладельцы и другие эксплуататоры остаются без наказания. Пострадавшие юридически неграмотны и после освобождения редко находят в себе силы, чтобы обратиться в полицию. Кроме того, само понятие «применение рабского труда» в российском законодательстве отражено лишь в статье 127.2 УК РФ, а преступления, сопряженные с торговлей людьми (ст.127.1), разнесены по многим разным статьям Уголовного кодекса, что создаёт проблемы для квалификации преступления в полном объёме и для выявления жертв.

См. также 
 Рабство в современной России
 Гольяновские рабы
 Похищение человека

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Волонтёрские организации
Торговля людьми
Общественные организации России
Права человека в России
Преступность в России
Рабство
Сексуальное рабство